Алекса́ндр Со́тников:
 Сотников, Александр Александрович (1891—1920) — деятель Гражданской войны, полярный исследователь.
 Сотников, Александр Николаевич (род. 1968) — российский автогонщик, спортивный судья.
 Сотников, Александр Павлович (1946—2019) — российский дирижёр.
 Сотников, Александр Тимофеевич (1900—1974) — Герой Советского Союза.